Anderson Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Anderson Site (Stanton, Kentucky), NRHP-ID: 75000820
 Anderson Site (Franklin, Tennessee), NRHP-ID: 90000913